Lycia carlotta är en fjärilsart som beskrevs av George Duryea Hulst 1896. Lycia carlotta ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
carlotta